André Morell – attore britannico
 Curdin Morell – bobbista svizzero
 Ronaldo Cisneros Morell – calciatore messicano
 Sibelis Veranes Morell – ex judoka cubana
 Theodor Morell – medico tedesco
 Thomas Morell – librettista, letterato e tipografo inglese